Olaszország
Gorno, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében

 Észak-Macedónia
Gorno Dobrenoec, település Észak-Macedóniában, a Délnyugati körzet Kicsevói járásában
Gorno Botusje, település Észak-Macedóniában, a Délnyugati körzet Makedonszki Brod-i járásában
Gorno Krusje, település Észak-Macedóniában, a Délnyugati körzet Makedonszki Brod-i járásában
Gorno Krusje, település Észak-Macedóniában, a Pellagóniai körzet Reszeni járásában
Gorno Sztrogomiste, település Észak-Macedóniában, a Délnyugati körzet Kicsevói járásában
Gorno Tatesi, település Észak-Macedóniában, a Délnyugati körzetben, Sztruga községben
Gorno Konyare, település Észak-Macedóniában, a Északkeleti körzetben, Kumanovo községben
Gorno Dupeni, település Észak-Macedóniában, a Pellagóniai körzet Reszeni járásában

 Oroszország
Gorno-Altajszk, város Oroszországban, Szibériában